Hujdy – przysiółek wsi Zawoja w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Zawoja
 Hujdy – szczyt w Paśmie Policy w Beskidzie Żywieckim